Воскресенское — село в Грязовецком районе Вологодской области на реке Великая.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ведерковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 44 км, до центра муниципального образования Хорошево по прямой — 13 км. Ближайшие населённые пункты — Поповка, Боброво, Притыкино.
 По переписи 2002 года население — 7 человек.
 Это первое место в Вологодской области где остановился Преподобный Димитрий Прилуцкий. Вместе с учеником Пахомием отправились в северные леса и в вологодских лесах, на реке Великой, в Авнежской округе, они построили храм Воскресения Христова ныне (село Воскресенское) и хотели положить основание монастырю. Но местные жители боялись лишиться угодий, и пустынники, не желая никому быть в тягость, отправились дальше.
Село Воскресенское раньше было центром Нехотовского сельсовета, здесь была начальная школа, сельсовет, библиотека. До революции здесь стояла каменная церковь Воскресения Христова на реке Великой В настоящее время разрушена осталась только часть стены.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района